DKK est un code qui peut signifier :
 couronne danoise, la monnaie du Danemark, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
 Dunkirk Airport, aéroport de Dunkirk dans l’État de New-York (États-Unis), selon le code AITA des aéroports - selon le code OACI des aéroports, l'aéroport de Dunkirk a pour code OACI : KDKK.

Code